USAT puede referirse a:

 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, conocida como USAT;
 USA Today, periódico de los Estados Unidos;
 United States Army Transport, división del Ejército de los Estados Unidos existente durante la Segunda Guerra Mundial; o
 cualquier buque que haya pertenecido a esta división, puesto que todos portaron el acrónimo naval USAT.